Braune Sauce steht für:

 eine Grundsauce, siehe Liste von Saucen #Braune Grundsaucen
 eine abgeleitete dunkle Sauce, siehe Liste von Saucen #Braune Saucen
 Brauner Fond, dunkler Fond